Az 1958-as férfi kézilabda-világbajnokságot Kelet-Németországban rendezték, 16 ország részvételével. A tornát a címvédő svéd válogatott nyerte. A magyar válogatott először vett rész világbajnokságon, a tornán a hetedik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 16 csapatot négy darab 4 csapatos csoportba osztották. A csoportokban körmérkőzést játszottak a csapatok. A csoportokból az első két helyezett jutott a középdöntőbe, az egymás elleni eredményeket magukkal vitték. A középdöntőben a nyolc csapat 2 darab 4 csapatos csoportot alkotott, ahol újabb körmékőzéseket játszottak. A két csoport azonos helyén végző válogatottak játszottak egymással helyosztó mérkőzéseket.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

E csoport

F csoport

Helyosztók

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 

Világbajnokság
Férfi kézilabda-világbajnokságok